В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Поттер 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (переможниця)
  Пем Шрайвер (1-ше коло)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)

 Кеті Ріналді (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington